Magen David Adom, servei nacional israelià d'emergència i assistència mèdica, membre de la Creu Roja
 Moviment Democràtic Assiri, partit polític assiri de l'Iraq
 Moviment per la Democràcia a Algèria, partit polític d'Algèria
 Missile Defense Agency, agència del Departament de Defensa dels Estats Units que té cura de la protecció contra míssils
 McDonnell Douglas Aerospace, empresa estatunidenca constructora d'avions i míssils, integrada a Boeing
 MacDonald, Dettwiler and Associates, empresa canadenca de tecnologia espacial, robòtica i telecomunicacions
 Muscular Dystrophy Association, organització nord-americana de lluita contra les malalties del sistema muscular
 Monochrome Display Adapter, targeta de vídeo i monitor estàndard d'IBM
 Mail delivery agent, programari encarregat de dirigir el correu electrònic fins als seus receptors
 Model Driven Architecture, enfocament del disseny de programari proposat per l'OMG
 Multiple Displacement Amplification, tècnica d'amplificació d'ADN per als diagnòstics genètics
 Anticòs matern (del nom en anglès Maternally Derived Antibody), anticòs de la mare que es transmet al fetus a través de la placenta
 Malondialdehid, compost orgànic producte de la peroxidació lipídica
 3,4-Metilendioxi-amfetamina, droga sintètica de la família de les fenetilamines, derivada de l'amfetamina